Amédé Breaux (1900-1975), accordéoniste, auteur et compositeur de musique cadienne 
 Cléoma Breaux mariée Falcon (v. 1905-1941), guitariste et chanteuse américaine de musique cadienne
 John Breaux (1944), homme politique américain
 Scholastique Picou Breaux (1796-?), fondatrice de la ville de Breaux Bridge
 Tim Breaux (1970-), joueur américain de basket-ball
 Zachary Breaux (1960-1997), guitariste américain de jazz

Comme prénom 
 Breaux Greer (1976-), athlète américain pratiquant le lancer du javelot

Lieu 
 Breaux Bridge, ville de la paroisse de Saint-Martin, située en Louisiane aux États-Unis

Homonymie de patronyme